Хассан Мудхафар аль-Хейлани (; родился 26 июня 1980 года в Суре, Оман) — оманский футболист, защитник, выступающий за клуб «Аль-Оруба Сур».

Клубная карьера 
Хассан Мудхафар начинал свою профессиональную карьеру футболиста в клубе «Аль-Оруба» из родного города Сур в 2000 году. Там он провёл 5 лет, после чего выступал за различные команды стран Персидского залива: катарские «Аль-Ахли» и «Эр-Райян», кувейтскую «Аль-Салмию», эмиратскую «Аль-Вахду» и саудовский «Аль-Иттифак». В 2012 году он возвращается в Оман, где играет за «Дофар». 15 июня 2013 года он подписывает годичный контракт с клубом «Сахам». 13 июля 2014 года Хассан Мудхафар также заключает контракт на год с командой «Аль-Оруба», в которой он и начинал свою карьеру.

Клубная статистика

Международная карьера 
Хассан Мудхафар выступает за сборную Омана по футболу с 2003 года и провёл за неё, по состоянию на 2015 год, более 110 матчей. Он играл на трёх Кубках Азии по футболу: 2004, 2007 и 2015 годов. В отборочном турнире Кубка Азии 2007, 11 октября 2006 года, он открыл счёт в победном (2:1) для Омана матче против сборной ОАЭ, по результату которого сборная Омана досрочно обеспечила себе путёвку на азиатское первенство.

Голы за сборную Омана

Достижения

Клубные 
 Аль-Вахда
 Чемпионат ОАЭ (1): 2009/10 (чемпион)

 Аль-Иттифак
 Кубок наследного принца: 2011/12 (финалист)

 Дофар
 Суперкубок Омана: 2012 (финалист)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Хассан Мудхафар аль-Хейлани — GOAL.com 
 Хассан Мудхафар аль-Хейлани — FootballDatabase.eu 
 Хассан Мудхафар аль-Хейлани — GOALZZ.com 
 Хассан Мудхафар аль-Хейлани — KOOORA 
 Хассан Мудхафар аль-Хейлани — ASIAN CUP Australia 2015

Футболисты Омана
Игроки сборной Омана по футболу
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Аль-Иттифак»
Игроки ФК «Аль-Оруба» Сур